Норузи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Норузи, Омид (род. 1986) — иранский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Норузи, Рахим (род. 1967) — иранский актёр.
 Норузи, Хади (1985—2015) — иранский футболист.